Sham se poate referi la:
 Sham, cal de rasă american născut în 1970 care a câștigat mai multe curse
 Sham, steaua alfa din constelația Săgeata
 Sham (), al-Sham sau Bilad al-Sham
 Ash-Shām sau Sham (الشام) uneori referindu-se simplu la Damasc, cel mai mare oraș al regiunii
 Sham, personaj secundar al mangaului lui Eiichirō Oda, One Piece
 Sham 69, formație engleză de muzică punk